Jastrzębianka – potok, dopływ Białej
 Jastrzębianka – potok, dopływ Lebiedzianki
 Jastrzębianka – potok, dopływ Szotkówki